Le cabriolet est un véhicule hippomobile léger à un seul essieu, conduit par un des passagers et généralement muni d'une capote amovible.
 Le cabriolet est une carrosserie automobile ouverte et découvrable grâce à une capote ou un toit escamotable, avec un pare-brise fixe et des portes sans encadrement supérieur. Il peut être dérivé d'une berline ou d'un coupé. En ce sens, on parle aussi de coupé cabriolet.
 Le cabriolet est un siège à dossier légèrement concave très courant au .
 Le cabriolet est un type de menotte.
 Le cabriolet est un large capuchon enveloppant féminin fait sur des arceaux en rotin pour le maintenir haut. Il est en soie et a été très en vogue fin -début .
 Cabriolet est un film paru en 2001.